Atkinson steht für:

 Atkinson (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Atkinson-Maß in der Volkswirtschaftslehre
 Atkinson-Kreisprozess bei Verbrennungsmotoren
 Atkinson Vehicles, ehemaliger britischer Lkw-Hersteller
 Atkinson Brook, Fließgewässer im Hancock County, Maine
 Atkinson Canal, Kanal im Garfield County, Colorado
 Atkinson Cattle Pit, Mine im Union County, New Mexico
 Atkinson Company Quarry, Mine im Sandoval County, New Mexico
 Atkinson County, Verwaltungseinheit in Georgia
 Atkinson Island Wildlife Management Area, Park im Galveston County, Texas

Orte in Kanada:
 Atkinson (Nowa Scotia)
 Atkinson (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Atkinson (Georgia), im Brantley County
 Atkinson (Illinois), im Henry County
 Atkinson (Indiana), im Benton County
 Atkinson (Maine), im Piscataquis County
 Atkinson (Minnesota), im Carlton County
 Atkinson (Nebraska), im Holt County
 Atkinson (New Hampshire), im Rockingham County
 Atkinson (North Carolina), im Pender County
 Atkinson (Utah), im Summit County
 Atkinson (Washington), im King County
 Atkinson Acres, im Montgomery County, Virginia
 Atkinson Heights, im Rockingham County, New Hampshire

auf Dominica:
 Atkinson (Dominica)

im NRHP gelistete Objekte:
 Atkinson Academy School, in Atkinson, New Hampshire, ID-Nr. 80000297
 Atkinson Building, in Lewiston, Maine, ID-Nr. 83000444
 Atkinson County Courthouse, in Pearson, Georgia, ID-Nr. 80000966
 Atkinson Hall, in Genesco, Illinois, ID-Nr. 03001203
 Atkinson Hall, Georgia College, in Milledgeville, Georgia, ID-Nr. 72000359
 Atkinson Memorial Presbyterian Church, in Morgan City, Louisiana, ID-Nr. 91000248
 Atkinson Road Bridge, in Solebury Twp, Pennsylvania, ID-Nr. 02000222
 Atkinson-Koskinen Site 45.13, in Steuben, Maine, ID-Nr. 84000282
 Atkinson-Morris House, in Paris, Texas, ID-Nr. 88001914
 Atkinson-Smith House, in Smithfield, North Carolina, ID-Nr. 75001276
 Atkinson-Williams Warehouse, in Fort Smith, Arkansas, ID-Nr. 79000458

Siehe auch:
 Adkinson
 Atkinson-Gletscher
 Atkinson Island
 Atkinson Lake
 Atkinson Mills
 Atkinson Township
 Fort Atkinson
 Atkinson-Kliffs, Kliffs an der Nordküste des ostantarktischen Viktorialands 
 William Atkinson & Sons, britischer Hersteller von Automobilen
 Atkinson & Philipson, ehemaliger britischer Kutschen-, Kraftfahrzeug- und Karosseriehersteller